Die Erste Bank Open 2018 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Oktober 2018 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Lucas Pouille, im Doppel war es die Paarung Rohan Bopanna und Pablo Cuevas.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. bis 21. Oktober 2018 statt. Ausgespielt werden vier Plätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Paarung.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)

ATP World Tour 2018
2018